Макапагал — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макапагал, Диосдадо (1910—1997) — филиппинский политический деятель, президент в 1961—1965 годах.
 Макапагал-Арройо, Глория (род. 1947) — президент Филиппин с 2001 по 2010 год.